Charlotte Sterry ha battuto nel challenge round la detentrice del titolo Blanche Hillyard 6-2,6-2.

Tabellone

Challenge Round

Fase preliminare

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1901